JS, Js eller js kan avse:

 JS - Arméns jägarskola i Kiruna 1945–1975, se Arméns jägarskola
 JS – ett prototyp-baserat skriptspråk, se JavaScript
 JS – IATA:s kod för Air Koryo 
 JS – en sovietisk tung stridsvagn, se Josef Stalin (stridsvagn)
 JS – en modelljärnvägsförening grundad 1939, se Järnvägssällskapet
 JS Saba – ett tidigare svenskt företag